Sadaba peut désigner :
 Sadaba, la commune du Burkina Faso
 Sádaba, la commune d'Espagne